René Declercq ist der Name folgender Personen:

 René Declercq (Rennfahrer), belgischer Rallye-Raid-Fahrer
 René De Clercq, belgischer Radrennfahrer